Persoon (taalkunde), een van de rollen in de spreeksituatie
 Eerste persoon (computerspellen), het perspectief van de speler in een computerspel